Münzenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Münzenmaier (1883–1975), ein deutscher Verwaltungsjurist
 Sebastian Münzenmaier (* 1989), ein deutscher Politiker (AfD)